Jalalpur (Uttar Pradesh), ciutat i municipi del districte d'Ambedkar Nagar a Uttar Pradesh (Índia)
 Jalalpur Sharif, poble al districte de Jhelum al tehsil de Pind Dadan Khan, a la província del Panjab (Pakistan)